Turley est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Anna Turley (1978-), femme politique britannique ;
  (1973-), gardien de but au football anglais ;
  (1930-2013), joueur de baseball américain ;
  (1965-), joueur australien de football australien ;
  (1987-), commentateur américain de e-sport ;
  (1918-1992), joueur américain de football américain ;
  (?-2008), académicien américain en littérature anglais ;
 Harry Turley (1859-1929), homme politique australien ;
 , pionnière vinicole américaine ;
  (1981-), joueur de football anglais ;
  (1990-), joueur de rugby anglais ;
 , homme d'affaires américain ;
  (1961-), avocat et écrivain américain ;
  (1975-), joueur américain de football américain ;
  (1936-1982), joueur football anglais ;
  (1980-), joueur de rugby anglais ;
 Nik Turley (1989-), joueur de baseball américain ;
  (1936-2015), joueur de rugby irlandais ;
  (1908-avant 1960), joueur de rugby irlandais ;
  (1956-), historien et généalogiste américain ;
 Richard Marggraf Turley (1970-), critique littéraire, poète et écrivain britannique ;
  (1921-2014), homme d'affaires et politique américain de l'Arizona ;
  (1845-1910), avocat et homme politique américain ;
  (1972-), joueur de bowling australien.

Prénom
 Turley Richards (1941-), chanteur et guitariste américain.

Toponymme

, ville fantôme du comté de Texas dans le Missouri ;
 Turley, census-designated-place du comté de Tulsa en Oklahoma.

Autre
 , vignoble et producteur de vins en Californie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme